

Mot 

Le mot picard fait référence à ce qui est en rapport avec la Picardie dont :
 le picard ou langue picarde, parlé en Picardie et ailleurs dans le Nord de la France ainsi que dans l'Ouest de la province de Hainaut en Région wallonne (Belgique) ;
 le berger picard, un chien de berger français originaire de la région ;
 le picard désigne également le chien d'Artois, un chien de chasse.

Il a aussi donné naissance à des toponymes et patronymes.

Toponymes 

 Picard, un territoire non organisé du Québec ;
 Picard, un stadtteil de Sarrelouis ;
 L'île Picard, une île de l'atoll d'Aldabra, aux Seychelles ;
 Rivière Picard, plan d'eau de la MRC Mékinac en Mauricie au Québec, (Canada) ;
 Picard, un cratère sur la Lune - 22 km de diamètre , nommé d'après Jean Picard (1620-1682).

Patronyme 
Picard est un nom de famille francophone qui tire son origine de la région de Picardie dans le Nord de la France.

  ;
  (né en 1987), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Alfred Picard (1844-1913), ingénieur français des Ponts et Chaussées ;
 Alphonse Picard, fondateur de la maison d'édition Picard ;
  ;
 Anne-Sophie Picard, actrice française ;
 Arsène Picard (1831-1899), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Arthur Picard, athlète français ;
 Aurélie Picard (1849-1933), aventurière française ;
 Béatrice Picard (née en 1929), actrice québécoise ;
 Bernard Picard (1925-1998), éducateur juif français, époux de Marianne Picard ;
 Camille Picard (1872-1941), homme politique français ;
 Casimir Picard (1806-1841), préhistorien français ;
 Catherine Picard, femme politique française ;
 Charles Picard :
 Charles Picard homme politique français mort en 1883 ;
 Charles Picard (1883-1965), archéologue français ;
 Charles Picard (1872-1957), ingénieur chimiste
 Christian Picard, chanteur du groupe français Raoul Petite ;
 Claude Picard (19??-), peintre canadien ;
 Claude-François Picard (1926-1979), mathématicien : théorie des questionnaires (1965), théorie des graphes ;
 Colette Picard (1913-1999), historienne et archéologue française, épouse de Gilbert Charles-Picard ;
 Daniel Picard, acteur québécois ;
 Dominique-France Picard (1948-), épouse de Fouad II, devenue Fadila d'Égypte ;
 Edmond Picard :
 Edmond Picard (1836-1924), jurisconsulte belge ;
 Edmond Picard (1893-1960), combattant volontaire dans l’armée française ;
 Edmond Picard (1861-1899), peintre français ;
 Elodie Picard (1997-), joueuse de hockey sur gazon belge ;
 Émile Picard (1856-1941), mathématicien et académicien français ;
 Ernest Picard (1821-1877), avocat et député du Second Empire et de la Troisième République ;
 Étienne Picard (1945), professeur français de droit public ;
  ;
  ;
 Gaëtan Picard (né en 1956), écrivain québécois ;
 Gaston Picard (1892-1962), journaliste et homme de lettres français ;
  ;
 Georcy-Stéphanie Thiffeault Picard (1991 - ), athlète et olympienne en tir à l'arc ;
 Gilbert Picard (1937-), journaliste et auteur français ;
 Gilbert Charles-Picard (1913-1998), archéologue français, époux de Colette Picard ;
 Gilles Picard, (1955-), copilote de rallyes-raids français ;
 Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ;
 Hélène Picard (1873 1947), est une poète française ;
Henri Picard, (1916-1944), aviateur belge;
 Henri (Hendrik) Picard, (1883-1946), homme politique belge flamand ;
 Henry Picard (1906-1997), golfeur américain ;
 Jacques Picard, entomologiste, zoologue / écologiste marin, océanographe français ;
 Jean Picard, dit l'abbé Picard (1620–1682), astronome et géodésien français ;
 Jean Picard, relieur français du  ;
 Jean Antoine Picard (1846-1923), général français ;
 Jean-Jacques François Picard (1804-1849), homme politique français ;
 Joseph-Denis Picard (1761-1826), général français du Premier Empire ;
 Joseph Alexandre Picard (1813-1902), général de division français ;
 Louis Alphonse Picard (1880-1943), général de corps aérien français ;
 Louis-Benoît Picard (1769-1828), écrivain français ;
 Louis-Philippe Picard (1899-1959), homme politique et ambassadeur canadien ;
 Luc Picard (né en 1961), acteur, réalisateur et scénariste québécois ;
 Marc Picard (né en 1955), homme politique québécois ;
 Marianne Picard (1929-2006), historienne et éducatrice juive française, épouse de Bernard Picard ;
 Marie Depage, née Picard (1872-1915), infirmière belge ;
 Martin Picard (né en 1966), grand chef cuisinier québécois ;
 Maurice Picard, préfet et espion ;
 Max Picard (1888-1965), philosophe suisse ;
  ;
 Michèle Picard (née en 1967), maire de Vénissieux (PCF).
 Michelle Picard (née en 1993), joueuse de hockey sur glace américaine ;
Nadine Picard (1896-après mars 1983), actrice de théâtre et de cinéma française ;
 Nicole Picard (1926-1995), mathématicienne, spécialiste de l'enseignement des mathématiques ;
 Noël Picard (1938-2017), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Olivier Picard (né en 1940), archéologue ;
 Pascale Picard, auteur-compositeur-interprète québécoise ;
 Paul Picard, fondateur de l'entreprise de pain de mie Harrys ;
 Paul Picard (1909-2008), homme politique français ;
 Paul Picard (percussionniste), percussionniste de Maneige, de Michel Rivard, etc. ;
 Pauline Picard (née en 1947), femme politique canadienne ;
 Philippe Marie Picard (1915-1997) peintre français ;
 Pierre Picard (1910-2004), homme politique français ;
 Rachel Picard (née en 1966), femme d'affaires française, dirigeante d'entreprise ;
 Raphaël Picard, chef d'une réserve innue ;
 Raymond Picard (1917-1975), universitaire français ;
 Raymond Picard, fondateur de l'entreprise française Picard Surgelés ;
  ;
 Roger Picard (1884-1950), universitaire français ;
 Thierry Picard (né en 1956), joueur de rugby à XV ;
 Timothée Picard (né en 1975), universitaire et critique musical français ;
 Yolande Okia Picard (née en 1954), femme de lettres huronne-wendat ;
 Yvonne Picard (1920-1943) philosophe et résistante morte à Auschwitz ;

Personnages de fiction
 Jean-Luc Picard, personnage de Star Trek

Patronymes composés 
 , famille de banquiers français.

Prénom 
Picard est un prénom notamment porté par :
 Picard Marceau, chirurgien et professeur québécois.

Autres 
 Picard, micro-satellite du CNES, nommé en hommage à Jean Picard
 Picard, maison d'édition française créée par Alphonse Picard
 Picard Surgelés, chaîne de magasins de surgelés fondée par Raymond Picard
 Picard, entreprise de maroquinerie allemande
 Théorèmes de Picard, théorèmes d'analyse complexe en mathématiques, nommés d'après Émile Picard
 Les Fatals Picards, groupe de musique picard
 Loi About-Picard, loi pour renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
 (178008) Picard, un astéroïde, nommé d'après Claude Picard

Titres 

 Le Courrier picard, journal quotidien régional de la presse écrite française ;
 Star Trek: Picard, série télévisée américain de l'univers Star Trek.

Patronyme picard
Patronyme québécois
Homonymie de patronyme